Luci Atili (en llatí Lucius Atilius) va ser un magistrat romà del . Formava part de la gens Atília, una antiga gens romana d'origen plebeu.

Va ser qüestor l'any 216 aC. Va morir a la batalla de Cannes en aquell mateix any.

Referències 

Qüestors
Gens Atília
Morts a Pulla
Morts en combat